Edmilson Capelupi (São Paulo, 24 de setembro de 1962) é um violonista, cavaquinista, arranjador e compositor brasileiro. Seu pai Haroldo Capelupi, é um cavaquinista.

Ligações externas
Edmilson Capelupi no Músicos do Brasil: Uma Enciclopédia Instrumental

Naturais da cidade de São Paulo
Cavaquinistas do estado de São Paulo
Violinistas do estado de São Paulo
Violeiros do estado de São Paulo
Arranjadores do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo
Músicos de música popular brasileira